El nombre Francisco Maciel puede referirse a:
Francisco Iram Crespo Maciel (1986), Instrumentista Industrial, Salamanca Guanajuto.
Francisco Antonio Maciel (1757-1807), saladerista y filántropo del Montevideo colonial.
Francisco Maciel García (1964-), tenista mexicano.
Francisco Pancho Maciel (1977-), futbolista argentino.